Archypiwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Archypiwka (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Archypiwka (Semeniwka)

Siehe auch:
 Archipowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung